Dans la perspective des élections parlementaires italiennes de 2022, différentes organisations ont réalisé des sondages d'opinion.

Les résultats de ces sondages sont présentés dans cet article. La plage de dates commence après la précédente élection générale, qui s'est tenue le .

Les votes

Résumé graphique

2022

Après le dépôt des symboles, coalitions et listes

Après la dissolution du Parlement ( au )

Avant la dissolution du Parlement ( au )

2021

2020

2019

2018

Vote par coalition

2018

Références

Notes

Références 

 PCM Sondages Politico Elettorali 

2022
Italie
2022 en Italie